Institut supérieur d'informatique à Montréal, au Canada ;
 Institut supérieur d'informatique à Mahdia, en Tunisie ;
 Institut supérieur d'informatique à l'Ariana, en Tunisie.